Een verkeersweg:
 N157 (België)
 N157 (Frankrijk)
 N157 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing